Knud Erik Hansen kan henvis til flere personer:

 Knud Erik Hansen (borgmester) - (født i 1951) borgmester i Faxe Kommune
 Knud Erik Hansen (folketingsmedlem) (født i 1945) - medlem af Folketinget for SF
 Knud Erik Hansen (kunstner) (1936 - 1988) - dansk maler og grafiker.